Talvi kann sich beziehen auf:

Personen
 Aino Talvi (1909–1992), estnische Bühnen-, Film- und Rundfunkschauspielerin und Sängerin
 Ernesto Talvi (* 1957), uruguayischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Ilkka Talvi (* 1948), finnischer Violinist und Blogger 
 Jussi Talvi (1920–2007), finnischer Schriftsteller
 Talvi Märja (* 1935), estnische Tennisspielerin
 Tiina Talvi (* 1962), estnische Biologin und Pädagogin

Sonstiges
 Tämä ikuinen talvi, Demoalbum der finnischen Folk-Metal-Band Moonsorrow (1999)